Мюлльрозе (, луж. Miłoraz) — город в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Одер-Шпре. Подчиняется управлению Амт Шлаубеталь. Население составляет 4444 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 68,54 км². Официальный код — 12 0 67 336.

Население

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница

Города Бранденбурга